Nationale Bank van België
Nederlandse Basketball Bond
Nederlandse Bridge Bond
Nederlandse Bioscoopbond
Nederlandse Boksbond 
Nederlandse Beugel Bond
Nederlandse Badminton Bond, sinds 2010 Badminton Nederland geheten